Die UEFA Champions League 2023/24 ist die 32. Spielzeit des höchsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 69. insgesamt.

Das Finale soll am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London im Vereinigten Königreich ausgetragen werden. Der Sieger der UEFA Champions League 2023/24 ist automatisch für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2024/25 qualifiziert und soll dann auch an einem reformierten UEFA Super Cup teilnehmen.

Diese Ausgabe wird die letzte Saison mit dem aktuellen Format mit 32 Mannschaften sein, die an der Gruppenphase teilnehmen, nachdem die UEFA angekündigt hat, dass für die nächste Ausgabe ein neues Format eingeführt werden wird. Ab der Saison 2024/25 soll die Teilnehmerzahl der Gruppenphase auf 36 Mannschaften erhöht werden.

Termine 
Für die Auslosungen und Spielrunden sind die folgenden Termine geplant:

Qualifikation 
Die Einteilung in die einzelnen Qualifikationsrunden bestimmt sich nach der Zugangsliste der UEFA. Die Reihenfolge der Verbände bestimmt sich hierbei nach den Verbandskoeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2021/2022. Falls sich die für die Champions League qualifizierten Titelverteidiger des Vorjahres bereits über die nationalen Wettbewerbe qualifiziert haben, kommt es zu nachträglichen Verschiebungen in der veröffentlichten Zugangsliste.

Gesetzt sind die Teams mit dem höheren Klub-Koeffizienten der UEFA-Fünfjahreswertung 2021/22. Bei gleichem Klub-Koeffizienten bestimmt sich die Reihenfolge nach den von den Teams erzielten Wertungspunkten der Vorsaison bzw. der weiteren Vorjahre. Soweit zum Zeitpunkt der Auslosung der jeweiligen Qualifikationsrunde die vorhergehende Runde noch nicht abgeschlossen ist, wird für die Setzliste der höhere Wert der beiden Teams der jeweils ausstehenden Spielpaarungen angesetzt.

Vorrunde 

Die Vorrunde findet in einen kleinen Ausscheidungsturnier vom 27. bis 30. Juni 2023 statt. Teilnehmer sind die Meister der Verbände auf den Plätzen 52 bis 55 der Rangliste der Verbandskoeffizienten. Die drei Verlierer wechseln in die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League 2023/24, der Gewinner in die 1. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2023/24.

Halbfinale 

Setzung unbekannt:

Finale 

  Sieger von Halbfinale 1
  Sieger von Halbfinale 2

1. Qualifikationsrunde 

An der 1. Qualifikationsrunde nehmen die 31 Meister der Verbände auf den Plätzen 20 bis 51 der Rangliste (ohne Liechtenstein) sowie der Sieger der Vorrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League 2023/24, die Gewinner in die 2. Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Champions League 2023/24:

Setzung unbekannt:

2. Qualifikationsrunde 
Ab der zweiten Qualifikationsrunde gibt es zwei getrennte Lostöpfe: nationale Meister werden nur gegen andere nationale Meister gelost, wogegen „Verfolger“, also zweit-, dritt- oder viertplatzierte Vereine nur gegen andere „Verfolger“ gelost werden.

Champions-Weg 

Am Champions-Weg der 2. Qualifikationsrunde nehmen die vier Meister der Verbände auf den Plätzen 16 bis 19 der Rangliste sowie die 16 Sieger der 1. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die dritte Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Europa League 2023/24, die Gewinner in die dritte Qualifikationsrunde Champions-Weg der UEFA Champions League 2023/24:

Setzung unbekannt:

Platzierungsweg 

Am Platzierungsweg der 2. Qualifikationsrunde nehmen die vier Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 12 bis 15 der Rangliste teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die dritte Qualifikationsrunde Pokalsieger- und Verfolgerweg der UEFA Europa League 2023/24 an, die Gewinner in die dritte Qualifikationsrunde Platzierungsweg der UEFA Champions League 2023/24:

gesetzte Mannschaften:

ungesetzte Mannschaften:

Setzung unbekannt:
  Zweiter der Division 1A 2022/23 KK: min. 8,280 / max. 54,000
  Zweiter der Super League 2022/23 KK: min. 6,035 / max. 47,000

  Zweiter der Premjer-Liha 2022/23 KK: min. 5,900 / max. 63,000
  Zweiter der Super League 2022/23 KK: min. 5,045 / max. 39,000

3. Qualifikationsrunde

Champions-Weg 

Am Champions-Weg der 3. Qualifikationsrunde nehmen die zwei Meister der Verbände auf den Plätzen 14 und 15 der Rangliste sowie die 10 Sieger der 2. Qualifikationsrunde teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Play-offs der UEFA Europa League 2023/24, die Gewinner in die Play-offs Champions-Weg der UEFA Champions League 2023/24:

Setzung unbekannt:

Platzierungsweg 

Am Platzierungsweg der dritten Qualifikationsrunde nehmen die vier Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 7 bis 11 der Rangliste (ohne Russland), die zwei Drittplatzierten der Verbände auf den Plätzen 5 und 6 sowie die zwei Gewinner der vorherigen Runde teil. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24, die Gewinner in die Play-offs Platzierungsweg der UEFA Champions League 2023/24:

gesetzte Mannschaften:

ungesetzte Mannschaften:

Setzung unbekannt:
   oder Celtic Glasgow (Zweiter der Scottish Premiership 2022/23) KK: min. 31,000 / max. 54,000
  Dritter der Ligue 1 2022/23 KK: min. 12,199 / max. 112,000
  Zweiter der Eredivisie 2022/23 KK: min. 11,780 / max. 89,000
  Dritter der Primeira Liga 2022/23 KK: min. 11,176 / max. 81,000

  Zweiter der Bundesliga 2022/23 KK: min. 6,800 / max. 59,000
  Zweiter der SuperLiga 2022/23 KK: min. 6,475 / max. 42,000
  2 Sieger der 2. Runde

Play-offs 
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktungschancen „Play-offs“ genannt. Ab dieser Runde werden sämtliche Spiele zentral von der UEFA vermarktet, um höhere Medien-Aufmerksamkeit und damit steigende Werbeeinnahmen zu generieren. Unterlegene Mannschaften wechseln in die Gruppenphase der UEFA Europa League 2023/24.

Champions-Weg 

Am Champions-Weg der Play-offs nehmen die zwei Meister der Verbände auf den Plätzen 13 und 14 der Rangliste sowie die sechs Sieger der dritten Qualifikationsrunde teil.

gesetzte Mannschaften:

ungesetzte Mannschaften:

Setzung unbekannt:
  Meister der Division 1A 2022/23 KK: min. 8,280 / max. 54,000
  Meister der Premjer-Liha 2022/23 KK: min. 5,900 / max. 63,000

  6 Sieger der 3. Runde

Platzierungsweg 
Am Platzierungsweg der Play-offs nehmen die vier Sieger des Platzierungswegs der dritten Qualifikationsrunde teil.

gesetzte Mannschaften:

ungesetzte Mannschaften:

Setzung unbekannt:
  4 Sieger der dritten Qualifikationsrunde

Gruppenphase 

An der Gruppenphase nehmen 32 Mannschaften teil, bestehend aus den Gewinnern der UEFA Champions League 2022/23 und der UEFA Europa League 2022/23, den Meistern der Verbände auf den Plätzen 1 bis 11 der Rangliste (ohne Russland), den Zweitplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 6, den Dritt- und Viertplatzierten der Verbände auf den Plätzen 1 bis 4 sowie den sechs Siegern der Play-offs.

Die Sieger der UEFA Champions League und der UEFA Europa League sowie die Meister der Ligen von Platz 1 bis 6 der UEFA-Fünfjahreswertung werden unabhängig von ihrem Klub-Koeffizienten aus dem Lostopf 1 gelost, alle anderen Mannschaften in der Reihenfolge ihrer Klub-Koeffizienten den drei weiteren Lostöpfen zugeordnet.

Die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren sich für das Achtelfinale, die Gruppendritten spielen in den Finalrunden-Play-offs der UEFA Europa League 2023/24 weiter.

Weblinks 

 Website der UEFA Champions League

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2023/24